Saeki bezeichnet:
 Saeki-ku, einen Bezirk (-ku) der Stadt Hiroshima in der japanischen Präfektur Hiroshima, siehe Saeki-ku (Hiroshima)
 Saeki-gun, einen ehemaligen Kreis (-gun) der japanischen Provinz Aki/Präfektur Hiroshima, siehe Saeki-gun (Hiroshima)
 Saeki-chō, eine ehemalige Stadt (-chō) in der japanischen Präfektur Hiroshima, Lesung des Ortsnamens 1982 in Saiki-chō geändert, siehe Saiki (Hiroshima)
 Saeki-chō, eine ehemalige Stadt (-chō) in der japanischen Präfektur Okayama, siehe Saeki (Okayama)
 Saeki, einen Stadtteil der Stadt Uozu in der japanischen Präfektur Toyama

Saeki ist der Familienname folgender Personen:

 Hinako Saeki (* 1977), japanische Schauspielerin
 Hiroshi Saeki (1936–2010), japanischer Fußballspieler
 Hiroyuki Saeki (* 1987), japanischer Badmintonspieler
 Kazumi Saeki (* 1959), japanischer Schriftsteller
 Saeki Kiichi (1913–1998), japanischer Unternehmer
 Kōichi Saeki (* 1983), japanischer Badmintonspieler
 Miho Saeki (* 1976), japanische Tennisspielerin
 Naoya Saeki (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Peter Yoshiro Saeki (1871–1965), japanischer Religionswissenschaftler und Jurist
 Saeki Shōichi (1923–2016), Kritiker und Literaturwissenschaftler
 Toshio Saeki (1945–2019), japanischer Illustrator und Maler
 Saeki Yūzō (1898–1928), japanischer Maler

Siehe auch:

 Saiki (Begriffsklärung)